Cetoconcha är ett släkte av musslor. Cetoconcha ingår i familjen Poromyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Cetoconcha